Ло́ухия́рви (Лоухи-ярви; ) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района и Питкярантского городского поселения Питкярантского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 67,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега возвышенные, каменисто-песчаные.

Через ряд проток и ламбин озеро соединяется с озером Рессинлампи, откуда вытекает ручей Хакооя, впадающий в реку Уксунйоки.

В озере около десятка островов различной площади, и их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

С запада, севера и востока от озера проходит грунтовая дорога местного значения без наименования.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — деревня Кясняселькя — расположен в 13 км к ВСВ от озера.

Название озера переводится с финского языка как "озеро-скала.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014039.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Уксунйоки
Озёра Питкярантского района
Озёра Суоярвского района